Монте Ескобедо има више значења:

 Општина Монте Ескобедо (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Монте Ескобедо (Монте Ескобедо, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику